Weile steht für:

 Weile, qualitative Zeitdauer, siehe Zeitintervall
 Haus Weile, Landhaus in Hattingen, Nordrhein-Westfalen

Weile ist der Familienname folgender Personen:

 Poul R. Weile (* 1954), dänischer Künstler

Siehe auch:
 Benny de Weille (1915–1977), deutscher Musiker
 Vaile (Karolin Vaile Fuchs; * 1980), deutsche Musikerin und Schauspielerin
 William N. Vaile (1876–1927), US-amerikanischer Politiker
 Weil